Huntington lehetséges jelentései:

Település

Amerikai Egyesült Államok 
 Huntington (Arkansas)
 Huntington (Connecticut)
 Huntington (Laurens megye, Dél-Karolina)
 Huntington (Sumter megye, Dél-Karolina)
 Huntington (Marion megye, Florida)
 Huntington (Putnam megye, Florida)
 Huntington (Bulloch megye, Georgia)
 Huntington (Richmond megye, Georgia)
 Huntington (Sumter megye, Georgia)
 Huntington (Troup megye, Georgia)
 Huntington (Indiana)
 Huntington (Iowa)
 Huntington (Kalifornia)
 Huntington (Massachusetts)
 Huntington (Missouri)
 Huntington (Nevada)
 Huntington (statisztikai település, New York)
 Huntington (város, New York)
 Huntington (Nyugat-Virginia)
 Huntington (Oregon)
 Huntington (Texas)
 Huntington (Utah)
 Huntington (Vermont)

Egyesült Királyság 
 Huntington (Cheshire)
 Huntington (Herefordshire)
 Huntington (Kelet-Lothian)
 Huntington (Shropshire)
 Huntington (Staffordshire)
 Huntington (York)

Új-Zéland 
 Huntington (Új-Zéland)